Круглики — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Круглики — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Круглики — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Круглики — деревня в Смоленском районе Смоленской области
 Круглики — деревня в Ефремовском районе Тульской области.

Украина 
 Круглики — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Круглик